Podolin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Podolin, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Podolin, un village de la voïvodie de Łódź.